A Copa Davis de 1949 foi a 38ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Nesta edição, 28 times participaram, sendo 24 pela Zona Europeia e 4 pela Zona Americana. Os Estados Unidos, como atuais campeões, mais uma vez defenderam seu título em Forest Hills, no West Side Tennis Club.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1949
1949 no desporto